Kühnhackl ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Kühnhackl (* 1950), deutscher Eishockeyspieler und -trainer
 Tom Kühnhackl (* 1992), deutscher Eishockeyspieler (Sohn von Erich Kühnhackl)